Хосе Луис Родригес:* Родригес, Хосе Луис (род. 1922) — мексиканский футболист.
 Родригес, Хосе Луис (род. 1998) — панамский футболист.